«Фирма» () — фильм режиссёра Ника Лова, снявшего легендарную «Фабрику футбола». Ремейк фильма «Фирма», снятого в 1988 году. Фильм содержит откровенные сцены, нецензурную брань и фрагменты с насилием.

 Рейтинг на IMDb 5,4/10
 Рейтинг на КиноПоиск. RU 6,75

Сюжет 
Лондон, 80-е годы. У них есть работа, есть семьи, они фанаты футбола… А ещё они — Банда. Таких группировок несколько по всей Британии. У них свои кодексы и понятия, которые они чтят и — они же и нарушают. Но ничто не длится вечно… Жестокие драки — «стенка на стенку» — из-за территории, из-за власти, из-за мести… Попадёшь всего один раз в эту трясину, и выбраться из неё будет нелегко. Это простое и жестокое правило очень быстро усваивает парнишка по имени Доминик (актёр Кэлам МакНаб), жаждавший заслужить авторитет. Столкнувшись с различными сторонами жизни фанатов, он начинает расставаться с подростковыми иллюзиями.

В ролях 
 Доминик — Кэлам МакНаб
 Бэкс, лидер фанатов «Вест Хэма» — Пол Андерсон
 Йети, лидер фанатов «Миллуола» — Дэниэл Мейс
 Триггер — Даг Аллен
 Шел — Камилла Кодури
 Жастин — Эбони Гилберт
 Терри — Билли Сеймур
 Сьюз, жена Бэкса — Джоэнн Мэтьюз
 Боб, отец Доминика — Эдди Веббер

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы-драмы Великобритании
Детективные фильмы Великобритании
Фильмы о футбольных хулиганах
Фильмы на английском языке
Фильмы Ника Лава